Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 467 dans le monde.

 Route fédérale 467 en Allemagne
 RS-467 au Brésil
 Route régionale 467 en Finlande
 Route nationale 467 en France